Ма́ркос Андре́с Гонса́лес Саласа́р (; 9 июня 1980, Рио-де-Жанейро, Бразилия) — чилийский футболист, защитник. Выступал в сборной Чили.

Биография 
Маркос Гонсалес — воспитанник школы «Универсидад де Чили», в основном составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и пребывал в этой команде до 2003 года (за исключением периода аренды в «Рейнджерс» из Тальки в 2002 году). За это время выиграл с «совами» два чемпионата Чили (в 1999 и 2000 годах), а также Кубок Чили в 2000 году.

В 2004 году выступал в аргентинском Колоне, затем вернулся на родину, где провёл успешный сезон за «Палестино». В 2006—2007 годах играл в MLS, а затем вернулся в Чили, в сосстав принципиального соперника родной команды, «Универсидад Католики». Вместе с этой командой он в третий раз стал чемпионом Чили, а в 2009 году попал в символическую сборную чемпионата страны. В 2011 году вернулся в Универсидад де Чили, где быстро стал одним из лидером, помог команде выиграть оба чемпионата страны — Апертуру и Клаусуру.

Во второй половине 2011 года Гонсалес стал одним из лидеров своей команды в розыгрыше Южноамериканского кубка, закончившемся триумфом чилийцев. Это была первая победа «Универсидад де Чили» в международных турнирах под эгидой КОНМЕБОЛ. Маркос Гонсалес был признан лучшим игроком первого финального матча против ЛДУ Кито, который прошёл на стадионе ЛДУ и завершился победой гостей 1:0.

Гонсалес дебютировал в сборной Чили в 2002 году. В 2003 году провёл 3 матча за «Рохос», а затем на протяжении 8 лет не вызывался в национальную команду. В 2011 году Маркос Гонсалес вернулся в сборную и провёл за неё ещё 4 игры. В 2012 году перешёл во «Фламенго», дебютировав за новую команду 5 марта против «Дуки-ди-Кашиас» в рамках чемпионата штата Рио.

Достижения 
 Чемпион Чили (5): 1999, 2000, 2010, Ап. 2011, Кл. 2011
 Обладатель Кубка Чили (1): 2000
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2011
 Участник символической сборной чемпионата Чили по версии El Gráfico Chile (2): 2009, 2011
 Участник символической сборной чемпионата Чили по версии ANFP (1): 2011
 Участник символической сборной Южной Америки (1): 2011

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу
Игроки ФК «Коламбус Крю»
Игроки ФК «Колон»
Игроки ФК «Палестино»
Игроки ФК «Рейнджерс» Талька
Игроки ФК «Универсидад де Чили»
Игроки ФК «Универсидад Католика»
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Унион Эспаньола»
Игроки ФК «Некакса»